Die Bancolombia Open Cali 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 27. Oktober bis 2. November 2008 in Cali stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Cali